Les Ex est le titre de plusieurs œuvres visuelles sur le thème des relations amoureuses et des ex compagnes, compagnons, maris et femmes :

Télévision 
 Les Ex, émission de télévision québécoise d'analyse politique
 Les Ex, série télévisée québécoise en 12 épisodes de Sylvain Charbonneau (2005)

Cinéma 
 Les Ex de mon mec (Little Black Book), film américain de Nick Hurran sorti en 2004 ;
 Les Ex, film français de Maurice Barthélémy sorti en 2017.

Voir aussi 
 Le Club des ex, film américain réalisé par Hugh Wilson, sorti en 1996 aux États-Unis et en 1997 en France ;
 La Guerre des ex, téléfilm américain écrit par Brian Levan diffusé en 2016.